Droga krajowa nr 73 (Polska)
 Droga krajowa nr 73 (Słowacja) – obecnie droga krajowa nr 21
 Droga krajowa nr 73 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A73